Mill City pode se referir a:

Mill City (Condado de Butte)
Mill City (Condado de Mono)
Mill City (Nevada)
Mill City (Oregon)

Desambiguação